Arc de Triomphe steht für:

 Arc de Triomphe de l’Étoile, Triumphbogen in Paris am Place Charles-de-Gaulle 
 Arc de Triomphe du Carrousel, Triumphbogen in Paris zwischen dem Louvre und dem Jardin des Tuileries
 Arc de Triomphe (Roman), Roman von Erich Maria Remarque (1945)

Siehe auch:
 Prix de l’Arc de Triomphe, Pferderennen in Paris
 Arc de Triomf in Barcelona
 Arch of Triumph, Filme